Bevern kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bevern, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Bevern, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,